La palabra Nema hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

 Localidad de Mauritania. Véase Néma.

 Acrónimo de National Electrical Manufacturers Association.